Albuera bezeichnet:

 Albuera (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 La Albuera (Extremadura), ein Dorf in der autonomen Gemeinschaft Extremadura in Spanien
 Schlacht bei La Albuera (Extremadura) am 16. Mai 1811